Bolle steht für:
 umgangssprachlich statt Knolle, Zwiebel
 den Ring auf dem Buchstaben Å der skandinavischen Sprachen (Bolle-A)
 Bolle-Berg in Antarktika
 den Protagonisten des Volksliedes Bolle reiste jüngst zu Pfingsten
 Meierei C. Bolle, ein ehemaliges Berliner Molkerei- und Einzelhandels-Unternehmen
 Bolle (Supermarkt), eine Supermarktkette, die aus der Meierei C. Bolle hervorgegangen ist

Bolle oder Bollé ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Bolle (1882–1973), Schweizer Politiker (PPN)
 Bärbel Bolle (1941–2015), deutsche Schauspielerin
 Bernhard Bolle (1888–1957), deutscher Oberschulrat und stellvertretender Leiter der Abteilung für höheres Schulwesen beim Oberpräsidenten Münster.

 Catherine Bolle (* 1956), Schweizer Graphikerin, Malerin und Bildhauerin
 Catherine De Bolle (* 1970), Generalkommissarin der Nationalpolizei des Königreichs Belgien
 Christoff De Bolle (* 1976), belgischer Schlagersänger
 Eivind Bolle (1923–2012), norwegischer Politiker
 Frank Bolle (1924–2020), US-amerikanischer Comiczeichner
 Friedel Bolle (1947–2021), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Friedrich Franz Bolle (1905–1999), deutscher Botaniker
 Fritz Bolle (1908–1982), deutscher Zoologe und Schriftsteller
 Gustav Bolle (1842–1902), deutscher Schriftsteller
 Hans-Jürgen Bolle (1929–2013), deutscher Meteorologe
 Hermann Bollé (1845–1926), kroatischer Architekt
 Leendert Bolle (1879–1942), niederländischer Bildhauer
 Michael Bolle (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Michel F. Bolle (* 1970), Schweizer Volleyballspieler
 Rainer Bolle (* 1960), deutscher Religionspädagoge
 Roberto Bolle (* 1975), italienischer Balletttänzer

Siehe auch:
 Boll
 Bole
 Bollen